Сочи 1987 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

Турнир состоялся в октябре 1987 г.

В турнире участвовали 15 шахматистов: 10 советских (8 гроссмейстеров и 2 международных мастера) и 5 иностранцев (все международные мастера).

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1987 год в шахматах
Октябрь 1987 года
Спорт в России в 1987 году
1987 год в Краснодарском крае